Tim Haldeman ist der Name folgender Personen:

* Tim Haldeman (Schauspieler) (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler 
 Tim Haldeman (Musiker), US-amerikanischer Jazzmusiker